Пиварник () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пиварник, Роман  (род. 1967) — словацкий футбольный тренер, в прошлом футболист.
 Пиварник, Ян (род. 1947) — чехословацкий футболист, игравший на позиции защитника.